La UEFA Europa League 2010-2011 è stata la 40ª edizione (la 2ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. La finale si è disputata all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, e ha visto il Porto battere i connazionali del Braga per 1-0; è stata la prima finale di una competizione calcistica europea disputata in questo paese, nonché la prima tra due squadre portoghesi. Anche una delle semifinaliste è stata lusitana, in un’edizione storica per il paese iberico.

Sistema di qualificazione (secondo il coefficiente UEFA della nazione) 
Un totale di 194 squadre da 53 federazioni calcistiche diverse partecipano alla edizione 2010-2011 della UEFA Europa League.
Il sistema di qualificazione secondo il coefficiente della UEFA è così composto:
  Posizioni dal 1-6 : avranno tre squadre qualificate.
  Posizioni dal 7-9 : avranno quattro squadre qualificate.
  Posizioni da 10-53 : avranno tre squadre qualificate ad eccezione di Liechtenstein, che avrà una sola squadra, e Malta e San Marino che avranno due squadre rappresentatrici.
 Tre posizioni aggiuntive per il Fair-play.

Legenda 
Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre.
 (CV) = Finalista vincitrice della coppa nazionale.
 (CP) = Finalista perdente della coppa nazionale.
 (P-) = Posizione finale nella competizione dei Play off.
 (FP) = Fair play.

Preliminari

Primo turno preliminare: (52 squadre) 
 20 club secondi (rank 33-53 escluso Liechtenstein)
 29 club terzi (rank 22-51 escluso Liechtenstein)
 3 club qualificati attraverso la classifica UEFA Fair Play (provenienti quest'anno da Svezia, Danimarca e Finlandia)

Teste di serie
   (3ª)
  Randers (FP)
  Kalmar FF (4ª)
  Bnei Yehuda (CP)
  Nitra (4ª)
  Rabotnički (2ª)
  MyPa (FP)
  Gefle (FP)
  Zrinjski Mostar (4ª)
  Qarabağ (3ª)
  Ruch Chorzów (3ª)
  Šibenik (4ª)
  Dnepr Mogilev (3ª)
  Torpedo Zhodino (CP)
  Široki Brijeg (2ª)
   (2ª)
  Skonto FC (3ª)
  KR Reykjavík (2ª)
  Dundalk (5ª)
  TPS (3ª)
  KF Tirana (3ª)
  Tauras (5ª)
  Zestaponi (3ª)
  Olimpia Bălți (4ª)
  Dacia Chișinău (3ª)
  Mogren (3ª)

Non teste di serie
  Olimpia Lubiana (4ª)
   (CP)
  Tobol (4ª)
  EB/Streymur (2ª)
  Győri ETO (3ª)
  Zalaegerszeg (CP)
  Glentoran (3ª)
  F91 Dudelange (2ª)
   (3ª)
  Khazar (4ª)
  Fylkir (3ª)
  Metalurg Skopje (3ª)
  Shakhter Karagandy (3ª)
  Banants (CP)
  KF Laçi (4ª)
  Llanelli AFC (2ª)
  NSÍ Runavík (4ª)
  Ulisses (3ª)
  Port Talbot Town (3ª)
  Grevenmacher (CP)
   (4ª)
  Portadown (CP)
  UE Santa Coloma (2ª)
  Lusitanos (4ª)
  Sliema Wanderers (P-1ª)
  Faetano (3ª)

Secondo turno preliminare: (80 squadre) 
 26 club vincitori del primo turno di qualificazione:
 25 club detentori della Coppa Nazionale (rank 29-53)
 3 club quinti (rank 7-9)
 6 club quarti (rank 10-15)
 6 club terzi (rank 16-21)
 14 club secondi (rank 19-32)

Teste di serie
  Olympiacos (P-4ª)
  Besiktas (4ª)
  Dinamo Bucurest (6ª)
  Levski Sofia (3ª)
  Austria Vienna (2ª)
  Brøndby (3ª)
  Rapid Vienna (3ª)
   (2ª)
  Wisła Cracovia (2ª)
  Karpaty (5ª)
  Marítimo (5ª)
  Elfsborg (3ª)
  Baník Ostrava (3ª)
  Utrecht (P-1ª)
  Motherwell (5ª)
  Losanna (CP)
  Cercle Bruges (CP)
  Stabæk (3ª)
   (2ª)
  Molde (2ª)
  Maccabi Tel Aviv (3ª)
  Dukla Banská Bystrica (3ª)
  Honka (3ª)
  Maribor (CV)
   (2ª)
  OFK Belgrado (3ª)
  Spartak Zlatibor Voda (4ª)
  FK Baku (CV)
  Cibalia Vinkovci (3ª)

Non teste di serie
  Iskra-Stal (2ª)
  WIT Georgia (CV)
  Sūduva Marijampolė (3ª)
  Sporting Fingal (CV)
  Shamrock Rovers (2ª)
  Vaduz (CV)
  Gorica (3ª)
  Borac Banja Luka (CV)
  Šiauliai (4ª)
  Jelgava (CV)
  Videoton (2ª)
  Sant Julià (CV)
  Breiðablik (CV)
  Teteks (CV)
  Bangor City (CV)
  Atyrau (CV)
  Sillamäe Kalev (2ª)
  Mika (2ª)
  Besa Kavajë (CV)
  Valletta (CV)
  Differdange 03 (CV)
  Budućnost (2ª)
  Víkingur Gøta (CV)
  Cliftonville (2ª)
  Tre Penne (2ª)

Terzo turno preliminare: (70 squadre) 
 40 club vincitori del secondo turno di qualificazione:
 13 club detentori della Coppa Nazionale (rank 16-28)
 2 club settimi (rank 1 e 3)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club quarti (rank 7-9)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club secondi (rank 16-18)

Teste di serie
  Liverpool (7ª)
  Juventus (7ª)
  Sporting CP (4ª)
  Stoccarda (6ª)
  AZ Alkmaar (5ª)
  Galatasaray (3ª)
  Maccabi Haifa (2ª)
   (2ª)
  Odense (2ª)
  Dnipro Dnipropetrovsk (4ª)
  Stella Rossa (CV)
   (P-3ª)
  Timișoara (5ª)
  Montpellier (5ª)
  Sibir' Novosibirsk (CV)
  Genk (P-1ª)
  Sturm Graz (CV)
  Hibernian (4ª)

Non teste di serie
  Nordsjælland (CV)
  Slovan Bratislava (CV)
  Beroe Stara Zagora (CV)
  Viktoria Plzeň (CV)
  Jablonec (2ª)
  IFK Göteborg (2ª)
   (CV)
  Aalesunds FK (CV)
  Hajduk Spalato (CV)
  Inter Turku (CV)
  Jagiellonia (CV)
  Lucerna (4ª)

Turno di Play-off: (74 squadre) 
 35 club vincitori del terzo turno di qualificazione:
 15 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 1-15)
 3 club quinti (rank 1-3)
 3 club quarti (rank 4-6)
 3 club terzi (rank 7-9)
 15 club eliminati al terzo turno preliminare di Champions League 2010/11 (10 dal terzo turno-Campioni e 5 dal terzo turno-Piazzati)

  Manchester City (5ª)
  Aston Villa (6ª)
  Getafe (6ª)
  Villarreal (7ª)
  Palermo (5ª)
  Napoli (6ª)
  Bayer Leverkusen (4ª)
   (5ª)
  PSG (CV)
  Lilla (4ª)
  Lokomotiv Mosca (4ª)
   (5ª)
  Tavrija (CV)
  Metalist (3ª)
  PSV Eindhoven (3ª)
  Feyenoord (4ª)
  Steaua Bucarest (4ª)
  Unirea Urziceni (Eliminato dalla Champions League)
  Vaslui (3ª)
  Porto (CV)

  Trabzonspor (CV)
  Fenerbahçe (Eliminato dalla Champions League)
   (P-2ª)
   (Eliminato dalla Champions League)
  Dundee Utd (CV)
  Celtic (Eliminato dalla Champions League)
  Club Bruges (3ª)
  Gent (Eliminato dalla Champions League)
  Grasshopper (3ª)
  AIK (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
  Lech Poznań (Eliminato dalla Champions League)
  Debrecen (Eliminato dalla Champions League)
  Litex Loveč (Eliminato dalla Champions League)
  BATE (Eliminato dalla Champions League)
  HJK (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
  The New Saints (Eliminato dalla Champions League)
  Aktobe (Eliminato dalla Champions League)

Fase a gironi: (48 squadre) 
   (Vincitore UEFA Europa League 2009-2010)
 37 club vincitori del turno di playoff
 10 club eliminati dal turno di playoff di Champions League 2010-11 (5 dal turno di playoff-Campioni e 5 dal turno di playoff-Piazzati)

  Salisburgo (Eliminato dalla Champions League)
  Rosenborg (Eliminato dalla Champions League)
  Sheriff Tiraspol (Eliminato dalla Champions League)
  Sparta Praga (Eliminato dalla Champions League)
  Anderlecht (Eliminato dalla Champions League)

  Young Boys Berna (Eliminato dalla Champions League)
  Siviglia (Eliminato dalla Champions League)
  Sampdoria (Eliminato dalla Champions League)
  Zenit (Eliminato dalla Champions League)
  Dinamo Kiev (Eliminato dalla Champions League)

Fase a eliminazione diretta: (32 squadre) 
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone)
 8 club terzi classificati nella fase a gironi della Champions League 2010-11

  Ajax (Eliminato dalla Champions League)
  Twente (Eliminato dalla Champions League)
  Spartak Mosca (Eliminato dalla Champions League)
  Rubin Kazan (Eliminato dalla Champions League)

  Benfica (Eliminato dalla Champions League)
  Braga (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)
   (Eliminato dalla Champions League)

Date

Fase di qualificazione

Primo turno preliminare 
Andata il 1º luglio 2010, ritorno l'8 luglio 2010.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Secondo turno preliminare 
Andata il 15 luglio 2010, ritorno il 22 luglio 2010. L'incontro tra MyPa e Sant Julià è stato posticipato giorno 23 luglio 2010.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Terzo turno preliminare 
Andata il 29 luglio 2010, ritorno il 5 agosto 2010. Per l'andata, l'incontro tra  e Cliftonville è stato anticipato il 27 luglio 2010. Per il ritorno, l'incontro tra Rapid Vienna e Beroe è stato anticipato il 3 agosto 2010.

Play-off 

Andata il 19 agosto 2010, ritorno il 26 agosto 2010. Per l'andata, gli incontri tra Beşiktaş e HJK Helsinki e tra  e Austria Vienna sono stati anticipati al 17 agosto 2010. Per il ritorno, l'incontro tra  e  è stato anticipato il 24 agosto 2010.

Fase a gironi 
Il sorteggio per stabilire la composizione di dodici gruppi composti da quattro squadre, di cui una testa di serie, è stato effettuato il 27 agosto 2010 a Monaco. Vi hanno preso parte le 37 squadre vincitrici degli spareggi di UEFA Europa League, la vincente dell'edizione UEFA Europa League 2009-2010 e le 10 squadre perdenti negli spareggi di UEFA Champions League. Non hanno potuto essere sorteggiate nello stesso girone squadre provenienti dalla stessa nazione.
Accederanno ai sedicesimi di finale le prime due squadre di ogni girone.

Teste di serie

Gruppo A

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo B

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo C

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo D

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo E

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo F

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo G

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo H

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo I

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo J

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo K

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Gruppo L

   e   qualificate ai sedicesimi di finale.

Fase ad eliminazione diretta

Squadre qualificate

Teste di serie
  (girone A)
  (girone B)
  (girone C)
  (girone D)
  (girone E)
  (girone F)
  (girone G)
  (girone H)
  (girone I)
  (girone J)
  (girone K)
  (girone L)
 *
 *
 *
 *

Non teste di serie
  (girone A)
  (girone B)
  (girone C)
  (girone D)
  (girone E)
  (girone F)
  (girone G)
  (girone H)
  (girone I)
  (girone J)
  (girone K)
  (girone L)
 *
 *
 *
 *

(*) Squadre provenienti dalla UEFA Champions League

Tabellone 

Gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali e l'ordine di abbinamento della finale sono stati sorteggiati (senza limitazioni) il 18 marzo 2011.

Sedicesimi di finale 
 Andata il 15 e 17 febbraio 2011 - Ritorno il 22, 23 e 24 febbraio 2011;
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone);
 8 club terzi classificati nella fase a gironi della Champions League;
 Le teste di serie sono 16 e cioè le vincitrici dei dodici gironi di Europa League più le migliori quattro, a livello di punti totalizzati, delle otto squadre classificatesi terze nei gironi di Champions League. Le altre invece finiscono nella seconda urna.
 Il sorteggio per i sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi di finale, è stato effettuato il 17 dicembre 2010.

Ottavi di finale 
 Andata il 10 marzo 2011 - Ritorno il 17 marzo 2011.

Quarti di finale 
 Andata il 7 aprile 2011 - Ritorno il 14 aprile 2011.

Semifinali
 Andata il 28 aprile 2011 - Ritorno il 5 maggio 2011.

Finale

Statistiche 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Competizioni UEFA per club
 Coppe europee
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche dei trofei internazionali di calcio
 UEFA Champions League 2010-2011

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 "UEFA Europa League" - Sito ufficiale
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della UEFA Europa League